Osoby o tym nazwisku:
 Anita Krochmalska-Podfilipska – polska pianistka i kameralistka, pedagog
 Matylda Podfilipska – polska aktorka filmowa i teatralna
 Olga Podfilipska-Krysińska – polska złotniczka